Шоля — деревня в Красночетайском районе Чувашской Республики.
 Шоля — река в Приморском районе Архангельской области, левый приток Лаи.
 Шоля — река в Красночетайском районе Чувашской Республики, правый приток Суры.